Malacothrix ist:

 eine Gattung der Baummäuse, siehe Malacothrix (Mäuseartige)
 eine Gattung der Korbblütler, siehe Malacothrix (Korbblütler)